Columbia Rediviva («Обновлённая Колумбия») — частное судно, совершившее кругосветное плавание под командованием Роберта Грея. Поскольку «Колумбия» находилась в частной собственности, она не носила префикс «USS».

История 
Корабль был построен в 1773 году Джеймсом Бриггсом на Северной реке в Норуэлле, штат Массачусетс, и получил название «Колумбия». Существует также версия, что корабль был построен на верфи в Плимуте, штат Массачусетс, в 1787 году под названием «Columbia Rediviva». В 1790 году «Columbia Rediviva» стала первым американским кораблём, совершившим кругосветное плавание. Во время первой части этого путешествия «компанию» составлял шлюп «Lady Washington». В 1792 году капитан Грей вошёл в реку Колумбия и назвал её в честь корабля. Река и её бассейн, в свою очередь, дали своё название окружающему региону, британской колонии и канадской провинции, расположенных в этом регионе.

Корабль был выведен из эксплуатации и списан в 1806 году. Реплика «Lady Washington» находится в историческом морском порту Грейс-Харбор в Абердине, штат Вашингтон.

Первые помощники 
 Симеон Вудрафф, под командованием Кендрика, служил с сентября по ноябрь 1787 года.
 Джозеф Ингрэм.
 Роберт Хасвелл (с 1791 по 1793).

Наследие 
 В 1958 году в Диснейленде открылась полномасштабная копия корабля, названная «Парусное судно Колумбия».
 В июле 1969 года это имя было использовано для командного модуля Аполлона-11.
 В 1981 году НАСА повторно использовало это название для одноимённого шаттла.

Примечания

Литература 
 Log of the Columbia, 1790—1792. Proceedings of the Massachusetts Historical Society, Third Series, Vol. 53, (Oct., 1919 — Jun., 1920).
 Nokes, J. Richard (1991). Columbia’s River. Washington State Historical Society. pp. 79-83. .

Ссылки 
 Columbia Rediviva
 Hit and Run History: The Columbia Expedition

История Канады